SA Tennis Open 2010 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в южноафриканском городе Йоханнесбург, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 1 по 7 февраля.

Победитель прошлого года — Жо-Вильфрид Тсонга — не приезжал защищать свой титул.

1-м сеянным в одиночном турнире был  Гаэль Монфис (тогдашняя 12-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте ATP

См. также 
 Открытый чемпионат ЮАР по теннису
 Мировой Тур ATP 2010
 ATP 250
 Портал: Теннис

ЮАР
Теннис
Февраль 2010 года
2010